Jonsson  ist ein patronymisch gebildeter schwedischer Familienname (bzw. isländischer Vatersname) mit der Bedeutung „Sohn des Jon“.

Namensträger 
 Andri Jonsson (* 1984), isländischer Tennisspieler

 Björn Jonsson (Poolbillardspieler), schwedischer Poolbillardspieler

 Carina Jonsson (* 1979), schwedische Tischtennisspielerin

 Charlotta Jonsson (* 1973), schwedische Schauspielerin
 David Jonsson, britischer Film- und Theaterschauspieler
 Dennis Jonsson (* 1983), schwedischer Fußballspieler
 Einar Jónsson (1874–1954), isländischer Bildhauer
 Elvar Örn Jónsson (* 1997), isländischer Handballspieler

 Gustaf Jonsson (1903–1990), schwedischer Skilangläufer
 Gustaf Adolf Jonsson (1879–1949), schwedischer Sportschütze
 Hans Jonsson (* 1973), schwedischer Eishockeyspieler
 Henry Jonsson (1912–2001), schwedischer Leichtathlet
 Hilmar Örn Jónsson (* 1996), isländischer Leichtathlet
 Inge Jonsson (1928–2020), schwedischer Autor, Literaturkritiker und Hochschullehrer
 Jan Jonsson (* 1952), schwedischer General
 Janet Jonsson (* 1977), schwedische Snowboarderin
 Jenny Jonsson (* 1987), schwedische Biathletin, siehe Jenny Lindbäck
 Jens Jonsson (Regisseur) (* 1974), schwedischer Filmregisseur

 Josef Jonsson (1887–1969), schwedischer Komponist
 Kenneth Jonsson (* 1950), schwedischer Archäologe

 Liana Ruokytė Jonsson (* 1966), litauische Diplomatin
 Lucas Ekeståhl Jonsson (* 1996), schwedischer Eishockeyspieler

 Mats Jonsson (* 1957), schwedischer Rallyefahrer
 Melker Jonsson (* 2002), schwedischer Fußballspieler
 Niklas Jonsson (* 1969), schwedischer Skilangläufer
 Olof Jonsson (* 1995), schwedischer Skilangläufer
 Owe Jonsson (1940–1962), schwedischer Leichtathlet
 Patrick Jonsson (* 1968), Schweizer Sänger und Songwriter
 Runer Jonsson (1916–2006), schwedischer Journalist und Autor
 Stefan Jonsson (* 1964), schwedischer Bandyspieler und -trainer
 Sune Jonsson (1930–2009), schwedischer Dokumentarfotograf, -filmemacher und Autor
 Susanne Jonsson (* 1979), schwedische Tischtennisspielerin
 Thorsten Jonsson (1910–1950), schwedischer Journalist, Schriftsteller und Übersetzer
 Tomas Jonsson (* 1960), schwedischer Eishockeyspieler
 Tor Jonsson (1916–1951), norwegischer Schriftsteller
 Torbjörn Jonsson (* 1936), schwedischer Fußballspieler
 Ulrika Jonsson (* 1967), schwedisch-britische Fernsehmoderatorin

Siehe auch 
 Jonasson
 Jónasson
 Jónsson
 Jönsson

Familienname